Allemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Allemann (1936–2008), Schweizer Fußballspieler
 Beda Allemann (1926–1991), Schweizer Literaturwissenschaftler

 Bernhard Allemann (* 1946), Schweizer Fußballspieler
 Coni Allemann (* 1963), Schweizer Musiker und Kabarettist
 Cristina Allemann-Ghionda (* 1949), italienisch-schweizerische Pädagogin und Hochschullehrerin
 Cyndie Allemann (* 1986), Schweizer Rennfahrerin
 Evi Allemann (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)

 Freddy Allemann (* 1957), Schweizer Schriftsteller und Performer
 Fritz René Allemann (1910–1996), Schweizer Journalist und Publizist
 Urs Allemann (* 1948), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Alemán
 Alemann
 Alleman
 Allemane
 Allmann